Tcherniaïev (en  ; en ) est un nom de famille slave oriental notamment porté par :

 Mikhaïl Tcherniaïev (1828-1898), officier de l'armée impériale russe ;
 Ilia Tcherniaïev (1893-1966), chimiste soviétique ;
 Tykhon Tcherniaïev (né en 2010), joueur d'échecs ukrainien.

Il s'agit également du nom porté par la ville de Chymkent de 1915 à 1921.

Homonymie de patronyme